Влади́мир Васи́льевич Фе́дин (17 августа 1928 года, Москва, СССР — 13 мая 1996 года, Москва, Россия) — советский футболист и тренер.

Биография 

Воспитанник московского «Динамо». Выступал за клубную динамовскую команду и за дубль «бело-голубых». В 1951—1952 гг. Владимир Федин провел 13 матчей в классе «А» за рижскую «Даугаву».

С 1953 по 1955 год нападающий играл за ряд команд в классе «Б»: «Зенит» (Калининград), «Шахтер» (Сталино), «Красное Знамя» (Иваново). Завершил свою карьеру футболист в «Шахтере» из Кадиевки.

Много лет Владимир Федин отработал в спортшколе московского «Динамо». Впервые возглавил профессиональный клуб в 1971 году, тогда его команда была целиноградское «Динамо». В 1989 году он тренировал самаркандское «Динамо». В 1990—1991 гг. Федин входил в тренерский штаб «Динамо-2» (Москва). В 1990 году занимал пост начальника команды «Динамо-2».

Скончался 13 мая 1996 года в Москве.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Даугава» Рига (1944)
Игроки ФК «Вымпел» Королёв
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Стаханов»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Динамо» Самарканд
Тренеры ФК «Женис»
Тренеры сборной Мали по футболу